Chiesa delle Anime – chiesa nel comune di Tuglie
 Chiesa delle Anime – chiesa nel comune di Orosei
 Chiesa delle Anime – chiesa nel comune di Paulilatino
 Chiesa delle Anime – chiesa nel comune di Solarussa